El Fraile steht für:

 El Fraile (Berg), Berg in Andalusien, Spanien
 El Fraile (Insel), Insel in der Bucht von Manila, Philippinen
 El Fraile- bzw. Mönch-Monolith, Monolith der Tiwanaku-Kultur